Велья:
 Велья — топоним:
 Велья — гидроним:
 Велья — залив в Соломоновом море;
 Велья - остров в заливе Кварнеро Адриатического моря (БСЭ1);
 Велья — река:
 Велья — правый приток реки Волхов
 Велья — левый приток реки Малой Сестры (Московская область).
 Велья — левый приток реки Порусья (Новгородская область).
 Велья — правый приток реки Снежети (Брянская область).
 Велья — левый приток реки Рессеты (Калужская область).
 Велья — ойконим:
 Велья — посёлок в Рыльском районе Курской области.
 Велья — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 
 Велья — фамилия. Персоналии:
 Велья, Антонио Мария — председатель папского совета по пасторскому попечению о мигрантах и странствующих

См. также 
 Велья-Лавелья — остров

Велья - озеро около Старого Изборска (Псковская обл.)